Fortuna steht für:
 Fortuna, Schicksalsgöttin der römischen Mythologie
 Fortuna (Heraldik), Wappenfigur
 Fortuna (Kartoffel), Kartoffelsorte
 Fortuna (Rose), Rosensorte
 Fortuna (Zigaretten), spanische Zigarettenmarke
 Fortuna, österreichische Dampflokomotive, siehe KFNB – Fortuna I bis Leda I
 Fortuna, deutscher Motorradhersteller, siehe Nürnberger Motorradindustrie
 Fortuna (2018), Schweizer Spielfilm von Germinal Roaux 
 (19) Fortuna, Asteroid des Hauptgürtels

Schiffe:
 Fortuna (Schiff, 1903), deutsches Fahrgastschiff
 Fortuna (Schiff, 1909), deutscher Schleppdampfer, heute Museumsschiff
 Fortuna (Schiff, 1924), deutsches Fahrgastschiff, gebaut auf der Schiffswerft Jean Stauf
 Fortuna (Schiff, 1927), Fahrgastschiff in Berlin
 Fortuna (Schiff, 1960), Fahrgastschiff, das einst in Veitshöchheim beheimatet war und mittlerweile in Budapest fährt
 Fortuna (Schiff, 1969), Fahrgastschiff der Gilles Personenschifffahrt, das 1969 ein gleichnamiges Vorgängerschiff ersetzte
 Fortuna! (Schiff, 2005), Fahrgastschiff der Berliner Reederei Bruno Winkler
 Fortuna (Schiff, 2010), russisches Rohrlegerschiff
 Costa Fortuna, italienisches Kreuzfahrtschiff von 2003

Unternehmen:
 Fortuna (Wohnungsgenossenschaft), Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft in Berlin
 Kohleveredlungsbetrieb Fortuna-Nord in Bergheim
 Gewerkschaft Fortuna, deutsches Bergbauunternehmen, siehe Rheinbraun #Unternehmensgeschichte
 Fortuna Fahrzeugbau, deutscher Landmaschinenhersteller
 Fortuna-Werke, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Tagebau Fortuna-Garsdorf, Rheinisches Revier

Sonstiges:
 Kiezpark Fortuna, Parkanlage in Berlin
 Mühle Fortuna, Windmühle in Struckum
 Fortuna Kino, Kino in Wien-Favoriten

Fortuna steht für folgende geographischen Objekte:
 Fortuna (Bergheim), Ortsteil von Bergheim
 Fortuna (Murcia), Municipio in Murcia, Spanien
 Fortuna (Maranhão), Gemeinde in Brasilien
 Fortuna de Minas, Gemeinde in Minas Gerais, Brasilien
 Fortuna de San Carlos, Gemeinde in der Provinz Alajuela, Costa Rica
 Punta Fortuna, Landspitze in den Südlichen Shetlandinseln

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Fortuna (Arizona)
 Fortuna (Kalifornien)
 Fortuna (Missouri)
 Fortuna (North Dakota)
 Fortuna (Pennsylvania)
 Fortuna Foothills (Arizona)

in Südgeorgien, Südatlantik:
 Fortuna Bay, Bucht
 Fortuna-Gletscher, Gletscher
 Fortuna Peak, Berg
 Fortuna Rocks, Klippen

Fortuna ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Fortuna (* 1982), US-amerikanischer Tänzer und Choreograf
 Dawid Fortuna (* 1988), polnischer Jazzschlagzeuger
 Ignatius Fortuna († 1789), ein Kammermohr
 Javier Fortuna (* 1990), dominikanischer Profiboxer
 Maciej Fortuna (* 1982), polnischer Jazztrompeter
 Núrio Fortuna (* 1995), angolanischer Fußballspieler
 Stan Fortuna, US-amerikanischer Franziskaner und Jazz-Musiker
 Wallace Fortuna dos Santos (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Wojciech Fortuna (* 1952), polnischer Skispringer

Fortuna ist Namensbestandteil folgender Sportvereine:
 Fortuna Babelsberg
 VfB Fortuna Chemnitz
 1. FFC Fortuna Dresden
 Fortuna Düsseldorf
 Fortuna Sachsenross Hannover
 Fortuna Hjørring
 SC Fortuna Köln
 Fortuna Leipzig
 FV Fortuna Magdeburg
 SV Fortuna Magdeburg
 SpVgg Oberaußem-Fortuna
 TuS Fortuna Saarburg
 Fortuna Sittard

Siehe auch:
 Fortunabrunnen
 Glückstädter Fortuna
 Grube Fortuna
 Kraftwerk Fortuna
 Zeche Fortuna